Ebbo ist ein männlicher Vorname.

Namensträger 

 Ebo (Ebbo) von Reims († 851), von 816 bis 835 Erzbischof von Reims und von 845 bis 851 Bischof von Hildesheim
 Ebbo von Münsterschwarzach († 918), von 892 bis 918 Abt von Münsterschwarzach
 Ebbo Demant (* 1943), deutscher Dokumentarfilmautor und Regisseur sowie Journalist
 Ebbo Tücking (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer

Männlicher Vorname